Hjernemadsen er et tilnavn der er brugt til flere personer:
 Peter Lund Madsen – en læge og hjerneforsker, som var vært i tv-programmer af samme titel.
 Carl Madsen (1903-1978) – en jurist og kommunist.
 Svend Åge Madsen – forfatter